Мариэтта Эндрюс (, полное имя Marietta Fauntleroy Minnigerode Andrews; 1869—1931) — американская .

Биография 
Родилась 11 декабря 1869 года в Ричмонде, штат Вирджиния, в многодетной семье Чарльза Миннигероде (Charles E. Minnigerode) и его жены Вирджинии Пауэлл (Virginia Cuthbert Powell Minnigerode), имеющих немецкие корни. Была внучкой , который бежал из Германии в США в 1830-х годах. Её сестра — Люси Миннигероде, была основательницей и возглавляла Корпус медсестёр Службы общественного здравоохранения США.

Училась в Школе искусств Коркоран в Вашингтоне у , за которого вышлат замуж в 1895 году. Также Мариэтта обучалась в Нью-Йорке у Уильяма Чейза, у  в Париже и у  в Мюнхене. Начиная с 1890 года она работала помощником инструктора в школе Коркоран. В 1892 году посетила Италию, в 1896 году стала членом-учредителем Вашингтонского клуба акварелистов (Washington Water Color Club, ныне Washington Water Color Association).

Также Мариэтта Эндрюс занималась созданием витражей церкви Святого Павла (St. Paul’s Church) в , штат Огайо; автор ряда силуэтов. Она также опубликовала несколько книг, которые сама проиллюстрировала, в том числе My Studio Window (1928), Scraps of Paper (1929) и George Washington’s Country (1930).

Её работы находятся в Университете Вирджинии, Университете Джорджа Вашингтона и .

Умерла 7 августа 1931 года в городе Фолс-Черч, штат Вирджиния. Была похоронена на кладбище Sharon Cemetery города Мидлберг, штат Вирджиния.

Примечания

Ссылки 
 Marietta Minnigerode Andrews (1869—1931)
 Marietta Minnigerode Andrews

Художники США
Выпускники Коркоранской школы искусств и дизайна